Stylianou ist der Familienname folgender Personen:

 Constantinos Stylianou (* 1972), griechisch-zyprischer Komponist und Pianist
 Marios Stylianou (* 1993), zyprischer Fußballspieler
 Nikandros Stylianou (* 1989), zypriotischer Stabhochspringer